Гангули () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гангули, Анил (1933—2016) — индийский кинорежиссёр и сценарист, работавший в индустрии кино на хинди.
 Гангули, Сурья Шехар (род. 1983) — индийский шахматист, гроссмейстер (2003).
 Гангули, Сурав (1972) — игрок в крикет.